Герб муниципального образования Овси́щенское се́льское поселе́ние Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён Решением Совета депутатов Овсищенского сельского поселения № 23 от 25 сентября 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 3039.

Описание герба 
 «В зелёном поле над лазоревой, в центре выщербленной и тонко окаймлённой золотом оконечностью — золотой, перевязанный такою же лентой, сноп овса в столб. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики 
Полугласный герб. Овсище — овсяное жниво, поле после уборки овса.

Поселение расположено среди одиннадцати озёр, что символизирует лазоревая оконечность и сосновых лесов, что обозначено зелёным цветом.

Выщербленная оконечность символизирует, что на территории поселения находится самое глубокое озеро Тверской области — озеро Чеполшевское.

Сноп — символ единства и трудолюбия. Зелёный цвет — символ лесов и чистоты.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Тверской области

Примечания 

Гербы населённых пунктов Тверской области
Гербы с муниципальными коронами
Овёс в геральдике